Тубинский — посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области, в административном плане относится к Тубинскому муниципальному образованию. Находится в 60 км от Усть-Илимска.

Население 

По данным Всероссийской переписи на 2002 год, в посёлке проживает 2173 человека (1076 мужчин и 1097 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Усть-Илимского района